Drezet ist der Familienname folgender Personen:

 Céline Drezet (* 1979), französische Biathletin
 Daniel Drezet (* 1952), französischer Skilangläufer